Медьянеро () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Оркахо-Медьянеро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Чагарсия-Медьянеро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.